Ein idealer Gatte bezeichnet:

 Ein idealer Gatte, Komödie von Ocar Wilde
 Ein idealer Gatte (1935), deutscher Spielfilm von Herbert Selpin
 Ein idealer Gatte (1947), britischer Spielfilm von Alexander Korda 
 Ein idealer Gatte (1958), deutscher Spielfilm von Hanns Farenburg 
 Ein idealer Gatte (1962), deutscher Spielfilm von Gotthard Müller 
 Ein idealer Gatte (1965), deutscher Spielfilm von Detlof Krüger 
 Ein idealer Gatte (1966), deutscher Spielfilm von Franz Josef Wild 
 Ein idealer Gatte (1973), deutscher Spielfilm von Kurt Jung-Alsen 
 Ein idealer Gatte (1986), deutscher Spielfilm von Michael Knof